Résultats détaillés du simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de Rio.

Organisation

Format 
Le tableau du simple messieurs réunit 64 joueurs et se joue en 6 tours. Tous les matchs se disputent en 2 sets gagnants, à l'exception de la finale qui se joue en 3 sets gagnants. Chose inédite, le tie-break est instauré dans la 3e et dernière manche, et dans la  et dernière manche.

Participants 
Pour participer, les joueurs doivent répondre aux critères de la Fédération internationale de tennis (ITF), être officiellement nominés par leur fédération nationale et le comité national olympique de leur pays puis avoir l'approbation du CIO.

Le critère principal d'admissibilité choisi par l'ITF est le classement mondial en vigueur le lundi suivant Roland-Garros (). Les 56 premiers joueurs sont directement admissibles avec une limite de 4 joueurs par pays (un pays peut avoir 6 joueurs masculins en tout si 2 autres jouent uniquement le double). Dans le cas de forfait, viennent les joueurs classés au-delà de la , auxquels s'ajoutent 8 invitations de l'ITF.

Les têtes de série sont désignées en fonction du classement du lundi . Le tirage au sort a lieu le jeudi .

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Les Jeux olympiques sont marqués par l'épidémie d'infections à virus Zika qui s'étend dans la région depuis plusieurs mois. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains joueurs de tennis, mais également des sportifs d'autres disciplines, déclarent forfait pour la compétition. C'est le cas par exemple pour Milos Raonic, Martin Kližan ou encore Tomáš Berdych.
 Certains joueurs tels que Feliciano López et Sam Querrey ont préféré disputer le tournoi de Cabo San Lucas qui se déroule pendant les Jeux. López laisse ainsi sa place à Albert Ramos. Dominic Thiem et John Isner ont choisi quant à eux de privilégier leur carrière individuelle.
 Les australiens Nick Kyrgios et Bernard Tomic, en conflit avec le comité olympique australien, annoncent qu'ils ne disputeront pas le tournoi. Le forfait de Kyrgios suscite la polémique, ce dernier s'estimant victime d'un traitement injuste de la part du comité. Ils sont remplacés par John Millman et Thanasi Kokkinakis qui utilise son classement protégé.
 Les joueurs Ivo Karlović, Kevin Anderson et Alexandr Dolgopolov ne peuvent participer aux Jeux car il ne se sont pas rendus disponibles pour représenter leur pays en Coupe Davis durant le cycle olympique.
 Dans le clan français, Richard Gasquet est remplacé par Benoît Paire en raison d'une blessure au dos. Gaël Monfils prend sa place dans l'équipe de double. D'autres joueurs en méforme physique déclarent également forfait, c'est notamment le cas du 4 mondial Stanislas Wawrinka, ou encore d'Alexander Zverev. Márcos Baghdatís est pour sa part blessé au coude.
 Parmi les nombreux forfaits de la compétition, celui de Roger Federer est l'un des plus marquants. En effet, moins de deux semaines avant le début des Jeux olympiques, le Suisse, tenant du titre en double, annonce sur les réseaux sociaux mettre un terme à sa saison en raison d'une blessure au genou. Il doit s'attendre à une chute dans le classement mondial ATP, lui qui n'a pas quitté le top 10 depuis 2002, mais il fait aussi une croix sur une médaille d'or olympique en simple, dernier grand titre manquant à son palmarès. Il n'a toutefois pas renoncé à disputer - il aura alors 39 ans - les JO de 2020.
 De nombreuses dérogations aux critères d'éligibilité permettent à des joueurs n'ayant jamais été sélectionnés en Coupe Davis ou insuffisamment durant le cycle olympique (2013-2016), de participer aux Jeux. Il s'agit notamment de Rafael Nadal, Benoît Paire, Albert Ramos, Steve Johnson, Guido Pella, Denis Kudla ou encore Jan-Lennard Struff.
 Darian King de la Barbade reçoit une invitation de la commission tripartite en tant que meilleur joueur d'Amérique Centrale et des Caraïbes.

Forfaits avant le tournoi 

  Márcos Baghdatís
  Tomáš Berdych
  Roger Federer
  Richard Gasquet
  John Isner
  Martin Kližan
  Nick Kyrgios
  Feliciano López
  Sam Querrey
  Milos Raonic
  Dominic Thiem
  Bernard Tomic
  Jiří Veselý
  Stanislas Wawrinka
  Alexander Zverev

Pendant le tournoi 
 À l'occasion du premier match de tennis de ces olympiades, l'Australien John Millman inflige un 6-0, 6-0 au Lituanien Ričardas Berankis. Ce dernier devient le premier joueur dans l'histoire des Jeux à encaisser un tel score.
 Le numéro 1 mondial Novak Djokovic est sorti dès le  par l'Argentin Juan Martín del Potro (6-7, 6-7), qui l'avait déjà éliminé à Londres 4 ans plus tôt pour le match de la . Le Serbe n'a donc toujours pas remporté une médaille d'or olympique, dernier grand titre manquant à son palmarès.
 À l'issue de sa victoire en 1/4 de finale face à Thomaz Bellucci, Rafael Nadal remporte le  de sa carrière.
 Gaël Monfils, dernier Français encore en lice, s'incline en 1/4 de finale face au Japonais Kei Nishikori (6-7, 6-4, 6-7), après avoir manqué trois balles de match dans le tie-break du dernier set.
 Dans la petite finale, Kei Nishikori remporte la médaille de bronze en éliminant Rafael Nadal qui semblait épuisé après ses 11 matchs en une semaine, sortant notamment d'un spectaculaire match face à Juan Martín del Potro en demi-finale.
 Andy Murray conserve son titre olympique en écartant en finale l'Argentin Juan Martín del Potro (7-5, 4-6, 6-2, 7-5).

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2016
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2016
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2016
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2016

Lien externe 
 Tableaux du tournoi olympique

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2016